Джусоев или Джуссоев () — осетинская фамилия. Известные носители:

Джусоев 

 Джусоев, Алан Адамович (род. 1992) — российский хоккеист с мячом,  полузащитник сборной России и ХК «Енисей», чемпион мира.
 Джусойты, Нафи Григорьевич (Нафи Джусоев; род. 1925) — народный писатель Осетии, поэт, драматург, публицист, литературовед, переводчик.
 Хаджеты, Таймураз Григорьевич (Таймураз Григорьевич Джусоев; 1945—1996) — осетинский поэт и переводчик, брат Нафи Джусойты.

Джуссоев 
 Джуссоев, Альберт Александрович (род. 1963) — южноосетинский бизнесмен и политик, президент группы компаний «Стройпрогресс». Действительный член Академии медико-технических наук, Член-корреспондент Международной академии общественных наук.
 Джуссоев, Константин Хасанович (род. 1967) — председатель правительства Южной Осетии с 20 июня 2022 года.